De Franse voetbalclub AJ Auxerre speelt sinds 1984 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt AJ Auxerre

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

AJ Auxerre
AJ Auxerre